Geografie
 Jossa (Hosenfeld) - plaats in de gemeente Hosenfeld in de Duitse deelstaat Hessen
 Jossa (Sinntal) - plaats in de gemeente Sinntal in de Duitse deelstaat Hessen
 Jossa (Sinn) - zijrivier van de Sinn

Personen
 Marisa Jossa - Italiaans model
 Mario Jossa - Italiaans architect
 Megan Jossa - Brits actrice
 Giorgio Jossa - Italiaans historicus
 Stefano Jossa - Italiaans literair criticus
 Bruno Jossa - Italiaans econoom